2004-2005 est la trentième saison de l', le championnat élite de hockey sur glace en Suède. La saison régulière s'est jouée du  jusqu'au . L'équipe du Frölunda HC remporte la saison régulière mais également les séries éliminatoires.

Saison régulière

Classement final 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

       Équipe championne de la saison régulière
       Équipe qualifiée pour les séries
       Équipe devant jouer la phase de relégation

Poules de derby

Meilleurs pointeurs 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires 
Elles se jouent au meilleur des sept matchs – quatre matchs sont nécessaires pour la victoire.

Tableau

Kvalserien 

Brynäs IF conserve sa place en élite tandis que Malmö Redhawks est rétrogradé. Leksands IF, champion de l'Allsvenskan accède directement à l'élite.

Champions de Suède 
Effectif du Frölunda HC

Trophées 
 Guldhjälmen : Henrik Lundqvist (Frölunda HC)
 Guldpucken : Henrik Lundqvist (Frölunda HC)
 Trophée Honkens : Henrik Lundqvist (Frölunda HC)
 Årets rookie : Oscar Steen (Färjestads BK)
 Guldpipan : Thomas Andersson (Gävle)
 Årets coach : Stephan « Lillis » Lundh (Frölunda HC)

Joueurs de LNH 

La saison 2004-2005 de la Ligue nationale de hockey est annulée en raison d'un lock-out. Cette section présente les joueurs de la LNH venus jouer en Elitserien :

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Hockeyligan.se — site officiel
  Swehockey.se — statistiques officielles

2004-2005
Elitserien
Elitserien
Sport en Suède en 2004
Sport en Suède en 2005
Suède